А́вдий (, Овадья,  овадйа — «служащий Богу») — ветхозаветный пророк, четвёртый в ряду двенадцати малых библейских пророков.
Книга Авдия состоит из одной главы, большей частью составляющей повторение отрывка из книги пророка Иеремии ().

Жизнеописание 
Когда и где жил Авдий, неизвестно. Талмуд называет его обратившимся в иудаизм идумеем (Эдом) и отождествляет с богобоязненным домоправителем порочного израильского царя начала IX в. до н. э. Ахава (Санхедрин, 39б). Христианский богослов Ефрем Сирин же писал, что Авдий был родом из Сихема и являлся современником пророков Осии, Иоиля, Амоса и Исаии (рубеж IX—VIII в. до н. э.). При этом содержание Книги Авдия указывает, что она относится ко времени первого разгрома еврейского царства вавилонянами, то есть в одно время с Иеремией (рубеж VII—VI в. до н. э.), — это видно из речи, обращённой к идумеянам с укорами в предательстве по отношению к их братьям израильтянам, которым во время их поражения они преградили путь к спасению.

Примечания

Литература 
 
 
  

Прозелиты в иудаизме